Presidente Castelo Branco (Paraná), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Paraná
 Presidente Castelo Branco (Santa Catarina), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Santa Catarina